Kipkorir est un patronyme originaire du Kenya signifiant fils de Korir.

Il peut faire référence aux personnalités suivantes :
 Geoffrey Kipkorir Kirui (né en 1993) : coureur de fond kényan ;
 Michael Kipkorir Kipyego (né en 1983) : coureur de fond et de demi-fond kényan ;
 Nicholas Kipkorir Kimeli (né en 1998) : coureur de fond kényan ;
 Paul Kipkorir (né en 1982) : coureur de fond kényan ;
 Robert Kipkorir Kwambai (né en 1985) : coureur de fond kényan ;
 Stephen Kipkorir (1970-2008) : coureur de demi-fond kényan.
 William Kipkorir Chirchir (né en 1979) : coureur de demi-fond kényan.

Voir aussi
Korir, origine du patronyme Kipkorir de Kip (fils de) + Korir
Chepkorir, patronyme kényan signifiant fille de Korir

Homonymie de patronyme
Patronyme kényan